Charal peut désigner :

Agroalimentaire et sponsoring voile 
 Charal, une entreprise française du secteur agroalimentaire, qui a sponsorisé trois voiliers de course au large :
 Charal, un trimaran construit en 1992 pour Olivier de Kersauson, en réutilisant certains éléments de Poulain,
 Charal, le premier Imoca du nom, plan VPLP, mis à l'eau en 2018 pour Jérémie Beyou,
 Charal 2, le deuxième Imoca du nom, plan Manuard, mis à l'eau en 2022 pour Jérémie Beyou ;

Fiction 
 Charal, un personnage de fiction du téléfilm américain La Bataille d'Endor ;

Toponymie 
 El Charal, l'une des trois paroisses civiles de la municipalité d'Unión dans l'État de Falcón, au Venezuela,
 El Charal, la capitale de la paroisse civile du même nom, au Venezuela.

Homonymie de toponyme